

Persone 
 Andrés Balanta – calciatore colombiano
 Angelo Balanta – calciatore colombiano
 Bona Balanta – politico etiope
 Deivy Balanta – calciatore colombiano
 Éder Álvarez Balanta – calciatore colombiano
 Geimer Balanta – calciatore colombiano
 Juan Andrés Balanta – calciatore colombiano
 Julián Balanta – calciatore colombiano
 Kevin Balanta – calciatore colombiano
 Leyvin Balanta – calciatore colombiano
 Michael Balanta – calciatore colombiano

Altro 
 Balanta – etnia africana
 Lingua balanta – lingua africana
 Balanța – azienda rumena